Соревнования в бобслее среди женщин в экипажах-двойках на зимних Олимпийских играх 2022 пройдут 18 и 19 февраля. Местом проведения соревнований стал Национальный санно-бобслейный центр, расположенный в Яньцине, районе городского подчинения города центрального подчинения Пекин. В соревновании примут участие 20 экипажей представляющие 16 НОК. Каждая страна может быть представлена максимум 3 экипажами.

Действующими олимпийскими чемпионками в соревнованиях двоек является немецкий экипаж в составе Мариамы Яманка и Лизы Буквиц.

Медалисты

Расписание 
Время местное (UTC+8)

Результаты

Ссылки 
 Бобслей на официальном сайте зимних Олимпийских игр